Tschulkowo () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
Tschulkowo (Wladimir)
Tschulkowo (Moskau)
Tschulkowo (Orjol)